In het algemeen een (vaak met klinkers) verharde weg buiten de bebouwde kom.
 Rijksstraatweg, een bestrate interlokale verbinding, aangelegd onder verantwoordelijkheid van het Rijk
 Straatweg (Rotterdam), de verbinding tussen Rotterdam en Hillegersberg
 Straatweg (Vecht), een weg die (onder andere) langs de rivier de Utrechtse Vecht loopt
 De Straatweg, afgekorte naam voor de Amsterdamsestraatweg
 De straatweg Hoorn - Enkhuizen, de eerste stenen straatweg in het gewest Holland
 De straatweg (1950), een sciencefictionverhaal geschreven door de Amerikaan Ray Bradbury